Onderdistrict in Indonesië
 Regol (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bandung in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Regol (plaats), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java